Het Lakeside World Professional Darts Championship werd in 2009 voor de 32e keer gehouden. Het darttoernooi werd gespeeld van 3 tot en met 11 januari in de Lakeside Country Club te Frimley Green, Surrey. De organisatie was in handen van de British Darts Organisation. Engelsman Ted Hankey won het toernooi voor de tweede keer bij de mannen. Bij de vrouwen was de Nederlandse Francis Hoenselaar voor het eerst de sterkste.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor dit toernooi was £320.000.

Mannen
Winnaar: £95.000
Verliezer: £30.000
Halvefinalist: £11.000 (2x)
Kwartfinalist: £6.000 (4x)
Tweede Ronde: £4.250 (8x)
Eerste Ronde: £3.000 (16x)

Vrouwen
Winnaar: £6.000
Verliezer: £2.000
Halvefinalist: £1.000 (2x)
Kwartfinalist: £500 (4x)

Mannen en vrouwen 
 Negendarter: £52.000 (mannen & vrouwen)
Hoogste uitgooi: £3.000 (mannen & vrouwen)

Gekwalificeerde spelers

Mannen
Aan het toernooi deden 32 spelers mee. De top 16 van het WDF/BDO Klassement tijdens het seizoen 2007-2008 waren automatisch geplaatst. Zij werden vergezeld door 16 andere spelers die zijn uitgenodigd op basis van hun prestaties.

Vrouwen
Aan het toernooi deden 8 speelsters mee. De top 4 van WDF/BDO Klassement tijdens het seizoen 2007-2008 was automatisch geplaatst. Zij werden vergezeld door 4 andere spelers die werden uitgenodigd op basis van hun prestaties. Door de overstap van Anastasia Dobromyslova kort voor het WK naar de PDC moest de loting worden aangepast.

Loting 
De Loting voor de mannen werd gehouden op 8 december 2008

mannen

Vrouwen
De loting voor de vrouwen vond plaats op 10 december 2008

Statistieken

Mannen

Vrouwen

Televisie-uitzendingen 
Het toernooi werd in 2009 uitgezonden door de BBC in Groot-Brittannië, door SBS6 in Nederland en door Eurosport in diverse Europese landen.

Referenties 

World Professional Darts Championship
Darts in 2009